Atletika na Poletnih olimpijskih igrah 1904. Tekmovanja so potekala v petindvajsetih disciplinah za moške med 29. avgustom in 3. septembrom 1904 v St. Louisu, udeležilo se jih je 233 atletov iz desetih držav.

Dobitniki medalj

Medalje po državah

Zastopane države
  (2)
  (5)
  (1)
  (9)
  (3)
  (10)
  (2)
  (3)
  (1)
  (197)

Viri

 Mednarodni olimpijski komite

1904
Športi Poletnih olimpijskih iger 1904